

Cinema 
 The End of the Road – film del 1913 diretto da William Robert Daly
 The End of the Road – film del 1915 diretto da Tom Ricketts
 The End of the Road – film del 1916 prodotto dalla Supreme Film Company
 The End of the Road – film del 1919 diretto da Edward H. Griffith
 The End of the Road – film del 1936 diretto da Alex Bryce
 The End of the Road – film del 1957 diretto da Wolf Rilla
 The End of the Road – documentario del 1976 diretto da John Armstrong
 The End of the Road – cortometraggio del 1998 diretto da Keith Thomson
 The End of the Road – documentario del 2001 diretto da Brent Meeske

Letteratura 
 La fine della strada (The End of the Road) – romanzo di John Barth

Pagine correlate 
 End of the Road